Христоман (Христо) Василев Кочев – Попчевски е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христоман Кочев е роден през 1870 година в струмишкото село Попчево, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Присъединява се към ВМОРО и през 1904 година извършва атентат в Гевгели. На железопътната гара в Удово във влака за Солун залага бомба, която да избухне на близкия мост на Вардар. Заловен е от турските власти и е обесен в града в същата година на 25 юли.

Външни препратки

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Хора от община Струмица
Починали в Гевгели
Екзекутирани в Османската империя